Rhodactis är ett släkte av koralldjur. Rhodactis ingår i familjen Corallimorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skivanemoner
Rhodactis